Charles Gunn – atleta britannico
 Charles Gunn – attore statunitense (1883-1918)
 Charles Gunn – personaggio della serie televisiva Angel